Geschlossene Aktiengesellschaft bezeichnet folgende Unternehmensformen

 in Aserbaidschan: Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) 
 in Belarus: Sakrytoje akzionernoje obschtschestwo (SAO) / () oder Sakrytaje akzyjanernaje tawarystwa ()
 in Litauen: Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
 in Russland: Sakrytoje akzionernoje obschtschestwo (SAO) / ()
 in der Ukraine: Sakryte akzionerne towarystwo (SAT) / ()
 in Ungarn: Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZRt.)